Walter Brisebarre ist der Name folgender Personen:

* Walter I. Brisebarre († um 1135), Herr von Beirut
 Walter II. Brisebarre († nach 1169), Herr von Beirut
 Walter III. Brisebarre († nach 1179), Herr von Beirut, Herr von Blanchegarde
 Walter III. Brisebarre (um 1180–1229), Herr von Caesarea, Konstabler von Zypern, siehe Walter III. von Caesarea